Детки в клетке — название ряда произведений:
 Детки в клетке — стихотворный цикл С. Я. Маршака, иллюстрированная книжка для детей.
 Детки в клетке — рассказ американского писателя Стивена Кинга в жанре хоррор, написанный им в 1972 году.